Wedding Planner ist:
 die englische Bezeichnung für einen Hochzeitsplaner
 der Originaltitel des Films Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant